4th of July o Fourth of July puede hacer referencia a:
 4 de julio, día del calendario.
Cuatro de Julio, día de la independencia de los Estados Unidos.
4th of July (1984), canción de U2.
4th of July (2010), canción de Kelis.
4th of July, chupito de Curaçao, granadina y vodka.